Die UEC-Straßen-Europameisterschaften der Junioren/U23 2015 (2015 UEC Jun/U23 Road European Championships) fanden vom 6. bis 9. August 2015 im estnischen Tartu statt.

Die Weltmeisterschaften setzten sich aus insgesamt acht Wettbewerben zusammen, je einem Straßenrennen und einem Einzelzeitfahren für Männer (Junioren, U23) und Frauen (Juniorinnen, U23).

Am Start waren 615 Sportlerinnen und Sportler aus 36 Ländern. Erfolgreichster nationaler Verband bei diesen Europameisterschaften war der polnische, der von insgesamt acht Goldmedaillen drei erringen konnte.

Resultate

Ergebnisse Frauen U23

Ergebnisse Männer U23

Ergebnisse Juniorinnen

Ergebnisse Junioren

Medaillenspiegel

Siehe auch 
 UEC-Bahn-Europameisterschaften der Junioren/U23 2015

Weblinks 
 
 

2015
Radsportveranstaltung 2015
Radsportwettbewerb in Estland
Sportveranstaltung in Tartu